Fabian Schnyder, né le  à Schüpfheim, est un joueur professionnel Suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Carrière

En club 
Après avoir découvert le hockey sur glace dans le petit club du Küssnachter Schlittschuh Club, sis à Küssnacht, Fabian Schnyder est repéré par le HC Lucerne, club où son talent peut mieux s'épanouir. Il part ensuite pour le EV Zoug, où il entreprend un apprentissage de sportif d'élite. À la fin de sa formation, il reçoit un CFC de hockeyeur professionnel.

Fabian Schnyder débute en LNA lors de la saison 2003-2004. Après un court passage au SC Langenthal, où il est prêté pour s'aguerrir, il gagne sa place de titulaire en première division suisse.

En équipe de Suisse 
Fabian Schnyder a pris part au championnat du monde junior en 2005.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || EV Zoug U20 || Élites Jr. A
| 39 || 2 || 5 || 7 || 8 ||  || 6 || 2 || 1 || 3 || 2 || 
|-
|2002-2003 || EV Zoug U20 || Élites Jr. A
| 36 || 14 || 14 || 28 || 23 ||  || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || 
|-
|rowspan="3"|2003-2004 || EV Zoug || LNA
| 14 || 1 || 0 || 1 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| SC Langenthal || LNB
| 16 || 0 || 5 || 5 || 4 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|EV Zoug U20 || Élites Jr. A
| 36 || 3 || 14 || 17 || 18 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2004-2005 || EV Zoug || LNA
| 41 || 4 || 2 || 6 || 4 ||  || 9 || 1 || 1 || 2 || 0 || 
|-
|2005-2006 || EV Zoug || LNA
| 44 || 2 || 3 || 5 || 12 ||  || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
|2006-2007 || EV Zoug || LNA
| 43 || 5 || 5 || 10 || 10 ||  || 12 || 2 || 1 || 3 || 12 || 
|-
|2007-2008 || EV Zoug ||  LNA
| 43 || 6 || 9 || 15 || 10 ||  || 7 || 0 || 0 || 0 || 6 || 
|-
|2008-2009 || EV Zoug || LNA
| 50 || 10 || 14 || 24 || 14 ||  || 10 || 0 || 2 || 2 || 6 || 
|-
|2009-2010 || EV Zoug ||  LNA
| 49 || 9 || 24 || 33 || 26 || +13 || 11 || 4 || 2 || 6 || 4 || 
|-
|2010-2011 || EV Zoug || LNA
| 50 || 14 || 14 || 28 || 12 || +18 || 10 || 3 || 1 || 4 || 4 || -4
|-
|2011-2012 || EV Zoug ||  LNA 
| 50 || 14 || 13 || 27 || 12 || +17 || 9 || 1 || 1 || 2 || 0 || 0
|-
|2012-2013 || EV Zoug ||  LNA 
| 47 || 4 || 6 || 10 || 28 || -5 || 14 || 1 || 6 || 7 || 6 || +6
|-
| 2013-2014|| EV Zoug||  LNA||50 || 11  || 7 || 18 || 49 || +2 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2 || -4 
|-
|2014-2015||EV Zoug ||  LNA 
| 50 || 5 || 7 || 12 || 18 || -6 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || -1 
|-
|2015-2016||EV Zoug ||  LNA 
| 47 || 6 || 9 || 15 || 12 || -2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || -3
|-
|2016-2017||EV Zoug ||  LNA 
| 50 || 5 || 9 || 14 || 10 || +10 || 16 || 4 || 3 || 7 || 0 || +6 
|-
|2017-2018||EV Zoug ||  LNA 
| 50 || 6 || 4 || 10 || 12 || -4 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || -3 
|-
|2018-2019||EV Zoug ||  LNA 
| 50 || 4 || 6 || 10 || 10 || +4 || 14 || 0 || 1 || 1 || 0 || -4   
|-
|2019-2020||EV Zoug ||  LNA 
| 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || -3 || - || - || - || - || - || -

|2005 ||  Suisse -20 ans||CM -20 ans
| 6 || 0 || 3 || 3 || 0 || +3|| 
|-
| 2012||EV Zoug || Trophée européen 
| 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| ||  de la Division Ouest

Notes et références

Sources 
 

Naissance en décembre 1985
Naissance dans le canton de Lucerne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif lucernois
Joueur du EV Zoug
Joueur du SC Langenthal
Attaquant de hockey sur glace